August Gondry, Belgisch advocaat, rechter, hoogleraar en bestuurder
 Michel Gondry, Frans scenarioschrijver, filmregisseur en videoclipregisseur
 Richard Gondry, Belgisch politicus